Indonesië
 Klojen (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Klojen (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java